«Аполлон-18»:

 «Аполлон-18» — нереализованный полёт на Луну американского пилотируемого космического корабля серии «Аполлон».
 «Аполлон 18» — южнокорейская группа-трио исполнителей инди-рока.
 «Аполлон 18» — альбом 1992 года американской группы альтернативного рока They Might Be Giants.
 «Apollo 18: Mission to the Moon» — компьютерная игра в жанре космический симулятор, разработанная компанией Artech Digital Entertainment и выпущенная компанией Accolade, Inc. в 1988 году на платформе Commodore 64.
 «Аполлон 18» — американский криптоисторический псевдодокументальный фантастический фильм ужасов с мотивами альтернативной истории и конспирологической теории «лунного заговора».

См. также 
 «Аполлон» — американский трёхместный пилотируемый космический корабль серии «Аполлон», совершивший первый международный космический полёт со стыковкой с советским космическим кораблём «Союз-19».
 Союз — Аполлон — программа совместного экспериментального пилотируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон».